Шотландский Первый Дивизион 1970/1971 () — 74-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 29 августа 1970 года и закончился 1 мая 1971 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1970/1971
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1970 году
Спорт в Шотландии в 1971 году